Гоммерві́ль, Ґоммервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 50 км на північ від Орлеана, 37 км на схід від Шартра.

1 січня 2016 року колишній муніципалітет Орлю був об'єднаний з Гоммервілем.

Історія 

1 січня 2016 року до Гоммервіль приєднали колишній муніципалітет Орлю.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 233 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 619,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гоммервіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гоммервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар